Eichelsee ist der Ortsname von

 Eichelsee (Bad Staffelstein), Ortsteil der Stadt Bad Staffelstein, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Eichelsee (Gaukönigshofen), Ortsteil der Gemeinde Gaukönigshofen, Landkreis Würzburg, Bayern